Spoy kan syfta på:
 Spoy, Aube
 Spoy, Côte-d'Or